Bill Fritschy, pilote de rallyes britannique
 Martina Fritschy (née en 1983), coureuse suisse de course d'orientation